Johann Friedrich Borchmann ist der Name von

* Johann Friedrich Borchmann (Baumeister) (1694–1772), deutscher Architekt und Baumeister des Barock
 Johann Friedrich Borchmann (Schriftsteller) (Johannes Fridericus Borchmann und Joannes Fridericus Borchmannus und Namensvarianten; 1694–1772), preußischer Schriftsteller, Musiker und Kriegsrat zu Berlin
 Johann Friedrich Borchmann (Pädagoge) (Friedrich Borchmann; 1827–1907), deutscher Lehrer und Vorsteher einer Lehranstalt